Blaueisfelder sind Gebiete in der Antarktis, in denen das Eis offen an der Oberfläche sichtbar und nicht von einer Schneeschicht verdeckt ist. In diesen Gebieten wird der Schnee durch Wind oder Sublimation rasch beseitigt, sodass er sich nicht ansammeln kann.

Blaueisfelder entstehen, wenn das Wandern der Gletscher durch Gebirge blockiert und der Eisfluss nach oben abgelenkt wird, wo das Eis durch Wind und Sublimation abgetragen wird. An solchen Stellen sammelt sich vom Eis mittransportiertes Gestein an. Besonders Meteoriten, welche oft vor sehr langer Zeit auf den antarktischen Eisschild gefallen sind, werden an solchen Stellen angesammelt (Meteoritenfalle).

Blaueisfelder werden als stabile Start- und Landebahnen für den Flugverkehr in der Antarktis benutzt:
 Patriot Hills Base Camp
 Nowolasarewskaja-Station
 Wilkins Runway bei der Casey-Station
 Sky Blu Skiway

Literatur

Weblinks 
 Glaciology of Blue Ice Areas in Antarctica

Geographie (Antarktis)
Vergletscherung